Мондви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос, округ Кан, кантон Иф. Пригород Кана, примыкает к нему с востока.

Население (2018) — 9 893 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святой Марии Магдалины 30-х годов XX века
 Церковь Нотр-Дам-де-Пре XII—XIII веков
 Шато де Бельмес (château de Bellemaist) XVII века, в настоящее время — музыкальная школа
 Шато дю Вас (château du Vast) XVII века

Экономика 
Мондвиль, вместе с еще двумя коммунами — Жибервиль и Коломбель — в начале XX века были выбраны Металлургическим обществом Нормандии (SMN) местом компактного размещения своих рабочих, занятых на открытых здесь же металлургических производств. В 1993 году эти производства были закрыты, что вызвало существенный экономический спад. Сейчас в двух промышленных зонах Мондвиля работают предприятия портовой инфраструктуры, электроники (Bosch), логистики. В южной части коммуны открыт крупнейший в Нормандии торговый центр — Мондвиль 2. 

Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,5 %
 промышленность — 14,2 %
 строительство — 6,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 65,5 %
 государственные и муниципальные службы — 13,8 %.

Уровень безработицы (2017) — 13,6 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кальвадос — 12,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 20 390 (Франция в целом — 21 730, департамент Кальвадос — 21 490).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Мондвиля с 2008 года занимает член Социалистической партии Элен Бюрга (Hélène Mialon-Burgat). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею левый список победил в 1-м туре, получив 56,97 % голосов.

Города-побратимы 
  Нортем, Великобритания
  Бюдденштедт, Германия

Знаменитые уроженцы 
 Поль Колетт (1920—1995), герой Французского Сопротивления

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея